Le qualificazioni del singolare maschile del Newsweek Champions Cup and the Evert Cup 1998 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Newsweek Champions Cup and the Evert Cup 1998 prevedevano 28 partecipanti di cui 7 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Richard Fromberg (primo turno)
 Carlos Costa (primo turno)
 Galo Blanco (primo turno)
 Daniel Vacek (primo turno)
 Andrea Gaudenzi (Qualificato)
 Byron Black (primo turno)
 Nicolás Lapentti (ultimo turno)

 Wayne Black (primo turno)
 Vince Spadea (Qualificato)
 Jeff Salzenstein (primo turno)
 Hendrik Dreekmann (primo turno)
 Grant Stafford (Qualificato)
 Juan-Albert Viloca-Puig (Qualificato)
 Scott Draper (Qualificato)

Qualificati 

 Juan-Albert Viloca-Puig
 Grant Stafford
 Scott Draper
 Hendrik Dreekmann

 Andrea Gaudenzi
 Vince Spadea
 Wayne Black

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Collegamenti esterni 

Newsweek Champions Cup and the State Farm Evert Cup 1998
ATP Tour 1998